Имангулово — название населённых пунктов в России:

 Имангулово — посёлок в Туймазинском районе Башкортостана.
 Имангулово — село в Учалинском районе Башкортостана.

См. также 

 Второе Имангулово
 Первое Имангулово